

Événements sportifs 
La Coupe de Noël de Genève, manifestation sportive de natation fondée en 1934.
La Coupe de Noël de Paris, manifestation sportive de natation organisée de 1906 à 1940.
La Coupe de Noël (Brazzaville and Leopoldville), manifestation sportive de football de 1953 à 1954

Homonymie